Боксберг () — гора в Нижней Саксонии, Германия. Гора расположена к юго-востоку от города Гослар. Высота — 726 м.

Здесь начинается бобслейная трасса длиной 1 350 м, заложенная в 1928 году закрытая по техническим и финансовым причинам в 1970 году. Хотя эта гора лежала в британской зоне после Второй мировой войны, армия США использовала релейную станцию здесь для передачи радиотрафика между Франкфуртом и Берлином. Его красные и белые передающие мачты используются сегодня для мобильной телефонной связи. Эти сооружения выше окружающих деревьев и видны издалека.

На вершине есть ресторан и деревянная башня, которая была построена в 1976 году.

Канатная дорога 
Длина дороги составляет 1 100 м. Построена в 1970 с небольшими кабинами.

После падения пустой гондолы в июле 2006 года лифт был выведен из эксплуатации в течение нескольких месяцев, так как саботаж или подделка были рассмотрена в качестве возможных причин. В конце 2006 года была вновь открыт.

Зимой используется лыжниками. Летом горные велосипеды могут перевозиться на вершину в специальных корзинах. С вершины ведут несколько трасс и горных маршрутов обратно в деревню.

Примечания

Ссылки 
 US radio station on the Bocksberg (Harz) at lostplaces.de  
 Home page of the cable car company  

Горы Нижней Саксонии
Гарц